Нижний Архыз () — посёлок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Входит в состав Архызского сельского поселения.

География 
Расположен в  от Архыза, на высоте  в межгорной котловине (Архызское ущелье) вдоль реки Большой Зеленчук. Автомобильной дорогой посёлок связан с Архызом и станицей Зеленчукская. Ранее данная местность называлась Архыз-Аягы.

История 
История до середины XX века описана в статье Архыз.

Новый этап в жизни поселения настал с началом создания Специальной астрофизической обсерватории РАН в июне 1966 года.

Население

Постройки в посёлке 
 Лабораторный корпус
 Два жилых 6-этажных здания (5 подъездов в каждом) — дома № 1 и № 2
 Два жилых 9-этажных здания (три и один подъезд) — дома № 3 и № 4
 Школа (с бассейном)
 Детский сад
 Макетные мастерские
 Корпус лаборатории информатики (здание нового детского сада)
 Гостиница (+ гостиница «Андромеда» на верхней научной площадке в 16 км от поселка)
 Общежитие — двухэтажное здание, 22 квартиры

Достопримечательности 

 остатки крупного средневекового Нижне-Архызского городища
 Зеленчукские храмы
 БТА — в 16 км вверх по серпантину или в 4 км по тропе вдоль ЛЭП (на 1000 метров выше уровня поселка)
 РАТАН-600 — в 21 км в сторону станицы Зеленчукская.
 наскальный образ Христа Спасителя
 Горнолыжный курорт

Топографические карты

См. также 

 САО РАН
 Архыз
 Зеленчукские храмы
 Нижне-Архызское городище
 Зеленчукская надпись

Примечания

Ссылки 

 Wikimapia
 Подробное описание Буково
 Фотография Нижнего Архыза с описанием зданий
 Очень подробное описание местности
 Нижний Архыз, dombayinfo.ru — несколько статей
 Нижний Архыз. Александро-Афонская пустынь
 Достопримечательности Буково (Нижний Архыз)
 Архыз. Буково. Астрофизическая обсерватория и артефакты древности
 Поселок Нижний Архыз — редкий ракурс на поселок
 М23. Нижний Архыз — урочище Джети-Карасу — Большой азимутальный телескоп
 Архыз космический
 Поселок Нижний Архыз

Населённые пункты Зеленчукского района